Лосиха — река в России, протекает по территории Косихинского и Первомайского районов Алтайского края.

География и гидрология 
Лосиха берёт начало в 35 километрах от села  Косихи. Собирает родники по пути, а потом впадает в Обь в черте Барнаула. по правому берегу, в 3407 километрах от устья последней. Длина реки составляет 150 км, площадь водосборного бассейна — 1520 км². Место слияния реки с Обской протокой называется «Усть-Лосиха» или «Протока Лапка».

Ширина речного русла реки в наиболее широких частях в пределах 25-30 метров, средние глубины 3-4 метра. Из-за множества родников и ключей вода в реке холодная. На берегах реки произрастает ива, осина, ежевика, малина, калина.

В нижнем течении река подпружена искусственной плотиной Лосихинской оросительной системы высотой около 4 м, созданной в 1982 году для организации полива прилегающих сельхозугодий. Насосная станция и дамба остаются в эксплуатации по настоящее время и расположены между сёлами: Санниково и Баюновские ключи.

Притоки 
 47 км: Жилиха (пр)
 91 км: Малая Лосиха (пр)

Расчистка русла 
Для предотвращения связанных с паводком чрезвычайных ситуаций, к июлю 2010 года завершена расчистка, расширение и спрямление русла реки Лосихи. Расчищен участок на протяжении 7104 метра, из них 720 метров на Большой Лосихе и 6384 метров непосредственно на Лосихе. Работы проходили в границах районного центра Косиха.

Помимо Лосихи, проект также включал расчистку рек Каменки и Поперечной, общая стоимость проекта составила более 23 миллионов рублей.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. Код — 13010200512115200001359.

Примечания 

Притоки Оби
Реки Первомайского района Алтайского края
Реки Косихинского района